BCAM () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 628 амінокислот, а молекулярна маса — 67 405.

Кодований геном білок за функціями належить до рецепторів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як клітинна адгезія. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Білкові рецептори
Групи крові
CD-антигени